Copa Río Branco 1932 var den andra upplagan av tvålagscupen Copa Río Branco. Fotbollscupen spelades mellan de två sydamerikanska herrlandslagen Brasilien och Uruguay.

Matchresultat
Cupen avgjordes med en match, den 4 december 1932.

Källor

1932